Le championnat d'Europe féminin de volley-ball des moins de 18 ans est une compétition sportive internationale de volley-ball. Il est organisé par la Confédération européenne de volley-ball (CEV). Il se déroule tous les deux ans depuis 1995. Les équipes sont composées de femmes âgées de dix-huit ans ou moins.

Historique

Palmarès

Tableau des médailles

Apparitions

Meilleures joueuses par tournoi

Notes et références

Articles connexes 
Championnat d'Europe féminin de volley-ball des moins de 20 ans
Championnat d'Europe masculin de volley-ball des moins de 21 ans
Championnat d'Europe masculin de volley-ball des moins de 19 ans

Liens externes 
Le site de la CEV